Lamberto Ciavatta – pittore e scultore italiano
 Manuel Ciavatta – politico sammarinese
 Paolo Ciavatta – ciclista su strada italiano
 Valeria Ciavatta – politica sammarinese